

Chimica 
 Xn – Nocivo nelle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Codici 
 XN – codice ISO 3166-2:LA	di Xaisomboun (Laos)

Altro 
 XN – targa automobilistica di La Canea (Grecia)